Als Mogami-Klasse werden zwei Klassen japanischer Kriegsschiffe, jeweils nach dem Typschiff, bezeichnet:

 Mogami-Klasse (1934), eine Klasse von vier Kreuzern der Kaiserlich Japanischen Marine, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden
 Mogami-Klasse (2021), eine Klasse von Fregatten der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte, die seit 2019 im Bau ist